Лиз може да се отнася за:

 Лиз Шеридан – американска актриса, Елизабет „Лиз“ Шеридан, р.1929 г., „Алф“
 Елизабет Тейлър – американска актриса, Елизабет „Лиз“ Тейлър (1932 – 2011)
 Лиз Феър – американска певица, бард и китарист, р.1967 г.
 Лиз Лиу – професионална играчка на покер от Виетнам, р.1974 т.
 Лиз Райт – американска R&B/Джаз певица и композитор, р.1980 г.
 Лиз Тейлър (порнографска актриса) – американска порнографска актриса, р.1990 г.